Ligusticum kellerianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Roberto de Visiani. Ligusticum kellerianum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
kellerianum